Wolfgang von Trips (s polnim imenom Wolfgang Alexander Albert Eduard Maximilian Reichsgraf Berghe von Trips), nemški dirkač Formule 1, * 4. maj 1928, Köln, Nemčija, † 10. september 1961, Monza, Italija.

Wolfgang von Trips je pokojni nemški dirkač Formule 1. Debitiral je v sezoni 1957 na dirki za Veliko nagrado Argentine s Ferrarijem. Prve točke in hkrati prvo uvrstitev na oder za zmagovalce je dosegel na svoji tretji in zadnji dirki sezone za Veliko nagrado Italije. Po podobnem uspehu v naslednji sezoni 1958 na dirki za Veliko nagrado Francije, sezoni 1959 brez točk in le nekoliko boljši sezoni 1960, je prišla sezoni 1961. Po svojih prvih zmagah na Velikih nagradah Nizozemske in Velike Britanije ter še dveh uvrstitvah na drugo mesto je bil pred predzadnjo dirko na odlični poti do naslova prvaka. Že s tretjim mestom na eni zadnjih dveh dirk bi si zagotovil naslov in na Veliki nagradi Italije mu je po osvojenem najboljšem štartnem položaju kazalo odlično, toda v drugem krogu se je smrtno ponesrečil ob trčenju z Jimom Clarkom.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Glej tudi 
 seznam nemških dirkačev
 seznam nesreč s smrtnim izidom v Formuli 1

Opombe 

Nemški dirkači
Nemški vozniki Formule 1
Smrtno ponesrečeni dirkači
Ferrarijevi dirkači Formule 1
Porschejevi dirkači Formule 1
Privatniki Cooperja Formule 1